Эрса́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Эрсан, Луи (1777—1860) — французский художник.
 Эрсан, Марк Антуан (1652—1724) — французский писатель и гуманист; учитель Роллена.
 Эрсан, Шарль (ум. ок. 1640) — французский писатель; аббат.